Interstate 229 bezeichnet:

 Interstate 229 (South Dakota)
 Interstate 229 (Missouri)